L'ABN AMRO World Tennis Tournament 2008 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. 
È stata la 35ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament,che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2008.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 18 al 24 febbraio, 2008.

Campioni

Singolare 

 Michaël Llodra ha battuto in finale  Robin Söderling, 6–7(3), 6–3, 7–6(4)

Doppio 

 Tomáš Berdych /  Dmitrij Tursunov hanno battuto in finale  Philipp Kohlschreiber /  Michail Južnyj, 7–5, 3–6, 10–7

Collegamenti esterni